Па́спорт граждани́на Донецкой Народной Республики используется гражданами самопровозглашённой Донецкой Народной Республики на её территории и на территории России.

История 
Первый паспорт гражданина ДНР был выдан в марте 2015 года.

До того момента в качестве документа, удостоверяющего личность, использовался паспорт Украины.

Описание 
Паспорт Донецкой Народной Республики, бордового, в верхней части написана надпись «ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА», в середине изображён герб Донецкой Народной Республики, в нижней части — надпись «ПАСПОРТ».

Этот паспорт выдавался всем гражданам республики по достижении ими 14 лет и имеет законную силу в качестве основного удостоверения личности на территории ДНР и Российской Федерации. За пределами Российской Федерации этот паспорт не действителен.

Паспорт гражданина Донецкой Народной Республики является документом, удостоверяющим личность владельца и подтверждающим гражданство Донецкой Народной Республики.

Паспорт действителен для заключения гражданско-правовых сделок, совершения банковских операций, оформления поручений другим лицам для представительства перед третьим лицом лишь на территории Донецкой Народной Республики, если иное не предусмотрено международными договорами Донецкой Народной Республики.

Содержание 
 номер и серия;
 наименование государства, выдавшего паспорт, — Донецкая Народная Республика;
 личную подпись владельца;
 фамилию;
 имя;
 отчество;
 дату рождения;
 место рождения;
 пол владельца;
 дату выдачи;
 наименование учреждения, выдавшего паспорт;
 код учреждения, выдавшего паспорт;
 подпись начальника учреждения, выдавшего паспорт;
 печать учреждения, выдавшего паспорт.

Паспорт гражданина Донецкой Народной Республики заполняется на русском языке.

Срок действия 
Паспорт гражданина действует:

 от 14 лет — до достижения 20-летнего возраста;
 от 20 лет — до достижения 45-летнего возраста;
 от 45 лет — бессрочно.

Интересные факты

Серия и номер паспорта 
Серия и номер паспорта записываются в формате 93 XX YYYYYY, где 93 XX — 4-значная серия паспорта и YYYYYY — 6-значный номер паспорта.

Первые две цифры серии паспорта всегда равны 93; третья и четвёртая цифры серии паспорта соответствуют последним двум цифрам года выпуска бланка паспорта. Пример: паспорт серии 93 16 выдан в 2016 году, а паспорт серии 93 21 в 2021 году.

Примечания 

Паспорта исторических государств
Донецкая Народная Республика